Лепша — топоним, который может означать:
 Лепша — река в Архангельской области России;
 Лепша — река в Ивановской области;
 Лепша — станция в Шалакушском сельском поселении Няндомского района Архангельской области.